TTD puede referirse a:
En demografía
 TTD o Teoría de la Transición Demográfica

En medicina
 Tricotiodistrofia

En música
 Terence Trent D'Arby

En telecomunicaciones, videojuegos, informática y ordenadores
 Movistar TV Digital
 Top Thrill Dragster
 Transport Tycoon
 Dólar trinitense